

Toponyme 

 Sevran, commune française du département de la Seine-Saint-Denis.

Patronyme 

 Pascal Sevran (1945-2008), animateur de télévision français.

Voir aussi 

 Gare de Sevran - Beaudottes, gare du RER B français parisien.
 Gare de Sevran - Livry, gare du RER B français parisien.